Шатоне́ф-Валь-де-Баржі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 140 км на захід від Діжона, 33 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 277 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 576,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Давня історія Шатонеф-Валь-де-Баржі 
 [ Розташування муніципалітету Шатонеф-Валь-де-Баржі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр